Глобоко може бити:

 Глобоко (Брежице), насељено мјесто у општини Брежице, Република Словенија
 Глобоко (Лашко), насељено мјесто у општини Лашко, Република Словенија
 Глобоко (Радовљица), насељено мјесто у општини Радовљица, Република Словенија
 Глобоко об Дравињи, насељено мјесто у општини Пољчане, Република Словенија
 Глобоко при Шмарју, насељено мјесто у општини Шмарје при Јелшах, Република Словенија
 Велико Глобоко, насељено мјесто у општини Иванчна Горица, Република Словенија
 Мало Глобоко, насељено мјесто у општини Иванчна Горица, Република Словенија